Cantonul Gençay este un canton din arondismentul Montmorillon, departamentul Vienne, regiunea Poitou-Charentes, Franța.

Comune 

|-
| Brion || align="right" | 242 || align="right" | 86160 || align="right" | 86038
|-
| Champagné-Saint-Hilaire || align="right" | 925 || align="right" | 86160 || align="right" | 86052
|-
| Château-Garnier || align="right" | 633 || align="right" | 86350 || align="right" | 86064
|-
| La Ferrière-Airoux || align="right" | 325 || align="right" | 86160 || align="right" | 86097
|-
| Gençay || align="right" | 1 676 || align="right" | 86160 || align="right" | 86103
|-
| Magné || align="right" | 614 || align="right" | 86160 || align="right" | 86141
|-
| Saint-Maurice-la-Clouère || align="right" | 1 136 || align="right" | 86160 || align="right" | 86235
|-
| Saint-Secondin || align="right" | 559 || align="right" | 86350 || align="right" | 86248
|-
| Sommières-du-Clain || align="right" | 764 || align="right" | 86160 || align="right" | 86264
|-
| Usson-du-Poitou || align="right" | 1 320 || align="right" | 86350 || align="right" | 86276
|}
 
 

Cantoane în Vienne